Сарыши — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сарыши — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2020 г..
 Сарыши — село в Шетском районе Карагандинской области.